

Села 
 Новоселівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Верхньодніпровська міська громада (в минулому — Верхньодніпровський район)
 Новоселівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Криничанська селищна громада (в минулому — Криничанський район)